Люди в лодках (; , тхюен нян) — распространённое название вьетнамских беженцев, покидавших вьетнамскую территорию морским путём во время трёх Индокитайских войн. Наибольшее количество «людей в лодках» из Вьетнама приходится на период с 1978 г. по середину 1980-х гг. В настоящее время термин «люди в лодках» применяется к беженцам на лодках и из любых других стран.

История

Первая Индокитайская война 
Впервые о «людях в лодках» мировой общественности стало известно в начале 1950-х годов. На освобождённых от французов вьетнамских территориях, для скорейшей ликвидации оппозиции, коммунистические власти объявили о проведении земельной реформы. Начался принудительный передел земли. Против землевладельцев и крестьян, которые сотрудничали с иностранцами, проводилась жёсткая политика. В сельской местности создавались временные комитеты Крестьянского союза и народные трибуналы. По данным англо-американских и французских журналистов, это привело к массовому исходу с занятых коммунистами вьетнамских территорий около миллиона беженцев, которые и получили на Западе название «люди в лодках». Часть из них умерла в море.

Вторая Индокитайская война 
После того как в 1973 году США вывели свои войска из Южного Вьетнама, руководство северовьетнамской армии подготовило к весне 1975 года решающее наступление на южновьетнамские города. Повсеместная паника и массовое дезертирство перед падением Сайгона вызвали огромную волну вьетнамских беженцев. Немногие имели знакомства или деньги, чтобы купить иностранную визу. Большинство беженцев были небогаты и пускались в рискованный путь на лодках или маленьких судах. На Западе они также стали известны под названием «люди в лодках». Многие из них по пути потеряли своих близких или умерли в море.

Бегство южновьетнамцев продолжилось и после падения Сайгона, так как те, кто сотрудничал с южновьетнамским режимом и американцами, подвергались репрессиям. Их направляли в так называемые «лагеря перевоспитания», ссылали в так называемые «новые экономические зоны».

После Второй Индокитайской войны США приняли около 100 тысяч вьетнамских иммигрантов, в том числе «людей в лодках».

Третья Индокитайская война 
После окончания Второй Индокитайской войны в 1975 году Социалистическая Республика Вьетнам испытывала ряд внутренних и внешних проблем. Большое количество бывших сторонников южновьетнамского правительства было помещено в так называемые «лагеря перевоспитания». Существовали экономические трудности. Продолжались вооружённые столкновения с «красными кхмерами», приведшие в 1979 году к началу многолетней оккупации Камбоджи вьетнамскими войсками и войне с Китаем. В этих условиях началась новая волна эмиграции из Вьетнама. Многие беженцы снова покидали страну на лодках и пытались добраться до соседних стран Юго-Восточной Азии или надеялись, что их подберут иностранные суда на международных морских маршрутах. Плаванье было сопряжено со многими трудностями. Лодки погибали во время штормов, на них нападали морские пираты.

Гуманитарная катастрофа 
Массовые исходы «людей в лодках» в 1970-1980-е годы из Вьетнама стали международной гуманитарной проблемой. О её масштабах говорит, в частности, тот факт, что Канада в 1979—1980 годах приняла 50 000 беженцев из Вьетнама, а к 1985 году их число возросло до 110 000; канадское правительство приняло специальное решение о том, что число размещённых в стране беженцев должно зависеть от общественной поддержки, и для этого была введена специальная формула. По информации Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к 1986 году 929 600 «людей в лодках» успешно завершили своё путешествие и около 250 000 погибли в море.

Другие страны 
В настоящее время термин «люди в лодках» применяется к беженцам на лодках и из любых других стран. Так, в 2012—2013 г.г. резко возросло количество «людей в лодках» из Ирака, Ирана, Афганистана, Шри-Ланки и Бангладеш. Они направляют свой путь в Индонезию и уже оттуда пытаются попасть на австралийский остров Рождества и в саму Австралию. Количество «людей в лодках» стало столь велико, что австралийский премьер-министр Кевин Радд в июле 2013 года заявил, что больше Австралия не будет их принимать. Прибывших нелегально переселенцев отправляют в центры временного содержания в Папуа — Новой Гвинее.

Отражение в искусстве

В музыке 
 «Borders» (2015) — музыкальный видеоклип британской певицы тамильского происхождения M.I.A., посвящён проблеме «людей в лодках».

В кинематографе 
 «Мы хотим жить» (1956) — совместный южновьетнамско-филиппинский фильм о «людях в лодках» Первой Индокитайской войны.
 «Вьетнамская кинотрилогия» гонконгской женщины-режиссёра Энн Хёй о вьетнамских «людях в лодках»:
  (кит. 獅子山下: 來客, англ. «Below The Lion Rock: From Vietnam», 1978);
 «История Хо Вьета» (1981);
 «Люди в лодках» (1982).
 «Зелёный дракон» (Green Dragon, США, 2001) — фильм о «людях в лодках» Второй Индокитайской войны.
 «Камень ожидания» (La pierre de l’attente, Франция, 1991) — короткометражка режиссёра-вьеткиеу Чан Ань Хунга о судьбах вьетнамских «людей в лодках» во Франции.
 «» (США, Норвегия, 2004) — фильм о судьбе «» — рождённого от американского солдата вьетнамца-беспризорника, который пускается в путь из Вьетнама в США, чтобы найти своего отца.
 «» (США, 2006) — снятый полностью на средства вьетнамской диаспоры в США фильм о «людях в лодках» во время Третьей Индокитайской войны.

Примечания

Ссылки 
 Vietnam’s boat people: 25 years of fears, hopes and dreams 
 Vietnamese boat people come full circle 

Беженцы
Индокитайские войны
История Вьетнама
Вьетнамская диаспора